14-й Чемпионат мира по футболу ФИФА среди мужчин проходил с 8 июня по 8 июля 1990 года в Италии. В нём принимали участие 24 команды, которые сначала встречались в групповых матчах, чтобы определить 16 лучших, сыгравших друг против друга в стыковых матчах до финала. Всего состоялось 52 встречи. Чемпионом стала команда ФРГ, победившая в финале сборную Аргентины со счётом 1:0.

Чемпионат мира 1990 года считается одним из самых безголевых в истории. В среднем за игру было забито 2,2 гола — рекордный минимум, который всё ещё сохраняется, а также отмечены рекордные на тот момент 16 красных карточек, включая первое в истории удаление в финале. Считается, что чемпионат мира по футболу оказал, пожалуй, наиболее продолжительное влияние на игру в целом, на нём был введён предматчевый флаг Fair Play (позже с надписью «Fair Play Please») для поощрения честной игры. Оборонительная тактика привела к введению правила обратного паса, запрещающего большинство передач вратарю, в 1992 году. Также для стимулирования более активной игры на будущих чемпионатах мира вместо двух очков за победу стали давать три.

Чемпионат мира 1990 года является одним из самых популярных событий в истории телевидения, собрав примерно 26,69 миллиарда просмотров за время проведения турнира. Это первый чемпионат, который официально транслировался в формате HDTV итальянской вещательной компанией RAI совместно с японской NHK. Огромный успех подобной модели вещания также оказал долгосрочное влияние на спорт. На тот момент это был самый просматриваемый чемпионат мира в истории среди неуникальных зрителей, пока его не превзошёл Кубок мира-1994.

Выбор страны-организатора 
Голосование по выбору хозяев турнира 1990 года состоялось 19 мая 1984 года в швейцарском Цюрихе. Италия получила 11 голосов, а СССР, единственный соперник, — 5. Таким образом Италия стала второй страной после Мексики, принимавшей два чемпионата мира по футболу. В Италии ранее проводился турнир в 1934 году, где они выиграли свой первый кубок.

Австрия, Англия, Франция, Греция, ФРГ и Югославия также подали первоначальные заявки до 31 июля 1983 года. Спустя месяц только Англия, Греция, Италия и СССР остались в борьбе после того, как все остальные претенденты отказались. Все четыре заявки были оценены ФИФА в конце 1983 года, при этом окончательное решение было перенесено на 1984 год из-за большого объёма документов. В начале 1984 года Англия и Греция также отказались от участия, что привело к соперничеству двух стран в финальном голосовании. Советский бойкот Олимпийских Игр 1984 года, объявленный накануне решения о выборе организатора чемпионата мира, предположительно послужил основным фактором победы Италии, хоть это и отрицал президент ФИФА Жоао Авеланж.

Отборочный турнир 

116 федераций заявили о своём участии в чемпионате мира. Италия автоматически квалифицировалась в качестве организаторов турнира, а Аргентина — как действующий чемпион мира. Таким образом 22 путёвки разыгрывались в континентальных отборочных турнирах. После серии отклонённых заявок и отказов на старт квалификации вышли 103 команды.

Мексика была отстранена от отбора из-за скандала на молодёжном чемпионате мира, связанного с выступлением игрока старше допустимого возраста. А Чили — из-за случая, названного Эль Мараканасо.

Впервые в финальном турнире выступили Ирландия, Коста-Рика и ОАЭ. Египет отобрался впервые с 1934 года, США — с 1950 года, Колумбия — с 1962 года, Румыния — с 1970 года. В последний раз приняли участие СССР, Чехословакия и Югославия — эти страны распались в 1991—1992 годах. Также в последний раз сборная ФРГ представляла только Западную Германию — страна объединилась спустя почти 3 месяца после окончания чемпионата.

Участники финального турнира 

АФК (2)
  
  
КАФ (2)
  
  

КОНКАКАФ (2)
  
  
КОНМЕБОЛ (4)
  
  
  
  

УЕФА (14)
  
  
  
  
  (хозяева)

Стадионы 
Для проведения турнира были выбраны двенадцать арен в двенадцати разных городах. Стадионы Сан-Никола и Делле Альпи были построены специально к Чемпионату мира, остальные десять подверглись значительным изменениям в рамках подготовки к турниру, из-за чего многие клубы вынуждены были временно переехать на другие арены.

Матч открытия состоялся на стадионе Сан-Сиро в Милане, а финал чемпионата — на Стадио Олимпико в Риме.

Составы

Судьи 
34 судьи были назначены на роль главного судьи во время матчей чемпионата мира. Последний раз судьи носили традиционную чёрную форму. За исключением двух матчей Группы C, в которых шотландцы играли в тёмно-синих футболках. Тогда судьи надевали красную форму.

АФК
  Джамаль Аш-Шариф
  Сидзуо Такада

КАФ
  Мохамед Хансаль
  Неджи Джуини
  Жан-Фидель Дирамба

ОФК
  Ричард Лоренц

КОНКАКАФ
  Эдгардо Кодесаль
  Винсент Мауро
  Берни Уллоа Морера

КОНМЕБОЛ
  Хуан Даниэль Кардельино
  Элиас Хакоме
  Хуан Карлос Лустау
  Карлос Масиель
  Эрнан Сильва
  Жозе Роберто Райт

УЕФА
  Луиджи Аньолин
  Эмилио Сориано Аладрен
  Джордж Кортни
  Эрик Фредрикссон
  Зигфрид Киршен
  Хельмут Коль
  Туллио Ланезе
  Михал Листкевич
  Петер Миккельсен
  Зоран Петрович
  Жоэль Кинью
  Курт Рётлисбергер
  Арон Шмидхубер
  Карлуш Силва Валенте
  Джордж Смит
  Алан Снодди
  Алексей Спирин
  Марсель ван Лангенхув
  Мишель Вотро

Официальный мяч 

Компания Adidas по традиции выпустила официальный мяч чемпионата мира, получивший название Adidas Etrusco Único. Имя и дизайн были вдохновлены итальянской историей и искусством этрусков. Каждую из 20 вершин украшают три этрусские львиные головы. Впервые мяч имел внутренний слой из пенополиуретана чёрного цвета.

Турнир 
Формат соревнования остался тот же, что и в 1986 году: 24 команды квалифицируются, поделённые на 6 групп, по 4 команды в каждой. В стадию плей-офф выходят 16 команд: 6 победителей групп, 6 команд, занявших второе место, и 4 лучшие команды, занявшие третье место. Три страны впервые вышли в финальную часть: Коста-Рика, Ирландия и Объединённые Арабские Эмираты.

Групповой этап 
За победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F 

Примечание: Сборной Ирландии второе место было присвоено путём жребия.

Сборные, занявшие 3-е место в группе

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Награды 
 Чемпион мира —  (в третий раз)
 Серебро —  (во второй раз)
 Бронза —  (в первый раз)
 Золотая бутса —  Сальваторе Скиллачи
 Золотой мяч —  Сальваторе Скиллачи
 Приз честной игры —

Символическая сборная 
 Вратарь
  Серхио Гойкочеа
 Защитники
  Андреас Бреме
  Жюль Онана
  Франко Барези
 Полузащитники
  Диего Марадона
  Лотар Маттеус
  Роберто Донадони
  Пол Гаскойн
 Нападающие
  Сальваторе Скиллачи
  Роже Милла
  Томаш Скухравы

Список бомбардиров 
6 голов
  Сальваторе Скиллачи

5 голов
  Томаш Скухравы

4 гола

  Гари Линекер
  Лотар Маттеус

  Мичел

  Роже Милла

3 гола

  Дэвид Платт
  Андреас Бреме

  Юрген Клинсманн

  Руди Фёллер

2 гола

  Клаудио Каниджа
  Карека
  Мюллер
  Роберто Баджо

  Бернардо Редин
  Гаврил Балинт
  Мариус Лэкэтуш
  Михал Билек

  Давор Йозич
  Дарко Панчев
  Драган Стойкович

1 гол

  Андреас Огрис
  Герхард Родакс
  Марк Райт
  Хорхе Бурручага
  Педро Монсон
  Педро Трольо
  Патрик Верворт
  Мишель Де Вольф
  Марк Дегриз
  Лей Клейстерс
  Ян Кулеманс
  Энцо Шифо
  Уве Байн
  Пьер Литтбарски
  Рууд Гуллит
  Вим Кифт
  Рональд Куман
  Магди Абдельгани

  Иван Гашек
  Любош Кубик
  Милан Луговый
  Нил Куинн
  Кевин Шиди
  Альберто Горрис
  Хулио Салинас
  Джузеппе Джаннини
  Альдо Серена
  Эмманюэль Кюнде
  Франсуа Омам-Бийик
  Эжен Экеке
  Карлос Вальдеррама
  Фредди Ринкон
  Хванбо Гван
  Рональд Гонсалес
  Хуан Арнольдо Каяссо
  Эрнан Медфорд

  Роджер Флорес
  Али Тани Джумаа
  Халид Исмаил Мубарак
  Игорь Добровольский
  Александр Заваров
  Андрей Зыгмантович
  Олег Протасов
  Пол Калиджури
  Брюс Мюррей
  Пабло Бенгоэчеа
  Даниэль Фонсека
  Мо Джонстон
  Стюарт Макколл
  Томас Бролин
  Гленн Стрёмберг
  Джонни Экстрём
  Роберт Просинечки
  Сафет Сушич

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат мира в Италии на сайте ФИФА 
 ЧМ-1990

Чемпионат мира по футболу 1990
1990
Международные соревнования по футболу в Италии